Северная Македония в настоящее время является членом Организации Североатлантического договора. 6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, который затем в течение того же года постепенно был ратифицирован всеми 29-ю странами-членами альянса. Собрание Северной Македонии ратифицировало протокол 11 февраля 2020 года, и уже 27 марта того же года Северная Македония официально стала членом НАТО.

История 
Предложение руководства НАТО о вхождении Республики Македонии в союз было заблокировано Грецией во время Бухарестского саммита 2008 года. Страны НАТО согласились с тем, что страна вновь получит приглашение о вхождении после разрешения спора об именовании Македонии. Греция считала, что конституционное название её соседа подразумевало устремления к территориальной экспансии в отношении греческого исторического региона Македония. После наложенного вето Греции был предъявлен иск в Международный суд ООН по поводу использования названия «Бывшая югославская Республика Македония» в качестве приемлемого варианта для вхождения в НАТО. Руководство Греции возразило, что решение не приглашать Республику Македония в НАТО было коллективным и, следовательно, временное соглашение, подписанное между двумя странами, не было нарушено. Греция также может заблокировать процесс вступления Македонии в Европейский союз по причине того же самого спора. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон попросила руководство Республики Македонии и Греции найти «приемлемое решение» в споре, чтобы Республика Македония могла свободно вступить в НАТО. В 2014 году, в год 65-летия с момента создания организации, НАТО объявило, что не будет предлагать каким-либо новым странам членство в этом году. Некоторые аналитики, такие как Хорхе Бенитес из аналитического центра Атлантического совета, утверждают, что это нежелание отчасти объясняется новой обстановкой мировой безопасности, возникшей после присоединения Крыма к Российской Федерации.

Опрос, проведённый в Республике Македонии по итогам саммита показал, что 82,5 % из числа опрошенных граждан выступали против изменения конституционного имени в целях присоединения к НАТО. Членство в НАТО в целом поддержало 85,2 % населения.

Страна вступила в программу Партнёрство ради мира в 1995 году и приступила к выполнению плана действий для членства в 1999 году, в то же время, как и Албания. Страна приняла участие во вторжении НАТО в Югославию в 1999 году, а также получила помощь для размещения беженцев из Косова. В августе 2001 года силы НАТО вмешались в столкновения с албанскими сепаратистами, в ходе которой мятежная албанская группировка Армия национального освобождения противостояла правительственным войскам. Во время операции «Богатый урожай» войска НАТО совместно с местными военными разоружили повстанческие силы после соглашения о прекращении огня.

6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в Скопье 3 июня 2019 года заявил, что ожидает, что процесс ратификации будет завершён к концу октября 2019 года.

21 марта 2020 года был подписан договор о вступления Северной Македонии в НАТО, и уже 27 марта того же года страна официально стала 30-м членом альянса.

Процесс ратификации

См. также 
 Северная Македония и Европейский союз

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте НАТО

Внешняя политика Северной Македонии
Внешняя политика НАТО